Ижевский трамвай — трамвайная система города Ижевска Удмуртской Республики России. Насчитывает одиннадцать маршрутов, четыре из которых курсируют только в часы пик.

История

Открытие движения 
Трамвайное движение открылось утром 18 ноября 1935 года, спустя полтора года после решения Президиума Ижевского городского совета. С этого момента по улице Карла Маркса от Вятского переулка до Воткинской железнодорожной линии курсировал маршрут № 1, длина которого составляла 5 километров. Спустя год маршрут был продлен с обоих концов: до Казанского вокзала (район современной остановки Хозяйственная база) и до парка имени Кирова. В 1941 году открылось трамвайное движение по улицам Труда (сейчас улица Ленина) и Орджоникидзе, пущен маршрут № 2, а трамвайный парк был увеличен с 5 до 19 единиц.

С момента открытия трамвайного движения вплоть до конца 1943 года вагоны обслуживались в деревянном боксе, либо на открытых канавах без соответствующей производственной базы, но развитие трамвайного движения привело к открытию первого депо на базе выделенного корпуса расположенного рядом Ижевского механического завода. В 1949 году маршрут № 2 продлили по новой ветке на улице Кирова. В 1957 и 1958 годах трамвайные пути появились в городке Металлургов и по улице Гагарина — первый маршрут обрёл свой нынешний облик. Параллельно с этим началась эксплуатация новых вагонов КТМ/КТП-1 в 1955-м году и КТМ/КТП-2 семью годами позже, что увеличило парк до 74 вагонов.

Бурное развитие 
В 1960-х годах трамвайная сеть бурно развивалась: в 1961 году произошло внедрение бескондукторного метода взимания платы за проезд на маршруте № 3, с 1958 года к однопутным путям повсеместно достроен второй путь, в 1964 году построена новая линия по улице Халтурина, линия на улице Ленина расширена. Началась прокладка путей по Автономной и Огнеупорной улицам. В 1966 году пути на Кирова продлены до Буммаша, в апреле 1965 года введено в строй второе депо. Улучшения затронули вагонный состав: в 1968 году списаны последние вагоны с деревянным кузовом, спустя ещё три года — последние вагоны КТМ/КТП-1, ещё через два года с улиц сняты трамваи КТМ/КТП-2. В результате в работе остались только чешские «Татры», впервые поступившие в Ижевск в 1966 году. К 1969 году однопутных линий не осталось, а через год автоматы вытеснили кондукторов на всех маршрутах.

Таким образом, в течение данного периода с 1963 по 1970 год предприятие выросло почти вдвое: протяжённость путей увеличилась с 36 до 64 км, количество работников — с пятисот до тысячи человек, количество трамваев с 104 (1965 год) до 152 и почти втрое выросло число перевезённых за год пассажиров: с 38,6 млн до 100 млн человек в 1976 году.

Спад темпов роста и скоростной трамвай 

Открытие троллейбусного движения в 1968 году замедлило развитие трамвайного, с момента запуска скоростного трамвая в 1982 году трамвайное полотно, увеличенное до 75,5 км, не претерпело никаких изменений, последний маршрут был открыт в 1988 год. В 1985 году были проведены тесты с трехвагонными составами.

Спустя год была проведена перенумерация вагонов: к трехзначным номерам вагонов спереди добавили «1» для первого депо и «2» для второго. В 1987 году первые вагоны Татра Т6B5SU появились в Ижевске. Пассажиропоток за 1990 год составил 143,8 миллиона человек, в то время как количество вагонов за десятилетие увеличилось с 203 до 244, пикового количества.

После очень большого паводка в 1991 году, который привел к длительному выводу из эксплуатации первого депо, дальнейшее развитие трамвайного движения затормозилось: первые эксперименты с автоматическим объявлением остановок в 1995 году, закупка четырёх вагонов Татра Т3RF в 1997 году, вновь появление кондукторов в 1998 году, закупка десяти вагонов Татра T6B5RA в 2003 году, расцепление СМЕ в 2011 году.

В 2011 году развитие трамвая, как и всего общественного транспорта Ижевска, вышло на новую ступень: в трамваях появились электронные терминалы, отрывные талоны за проезд были заменены печатаемыми квитанциями с информацией о времени, маршруте, конечных пунктах и сумме оплаты, появились электронные транспортные карты, пополняемые через терминалы оплаты.
В июне 2012 года на сайте управляющей компании появился сервис, позволяющий узнать точное время прибытия трамваев на любую остановку.

В 2013 году управляющая компания «Ижгорэлектротранс» завершила модернизацию одного из вагонов. Такой трамвай с уменьшенным энергопотреблением и рядом других улучшений, обошёлся компании в 5 млн рублей, что значительно дешевле покупки нового вагона. Обновлённый вагон получил положительный отклик, поэтому при наличии финансирования планировался запуск ещё нескольких, вплоть до десяти вагонов.

Кроме ежегодных капитальных и текущих ремонтов отдельных участков трамвайных путей, согласно генеральному плану развития города Ижевска от 2006 года, предусматривалась прокладка линий трамвая в районах Александровском, Севере, Аэропорте, Восточном, однако никаких действий в этом направлении предпринято не было.

В начале 2014 года из Берлина прибыло 10 вагонов Tatra KT4DM. Вагоны были куплены в рамках проекта модернизации трамвайного парка. После небольшого усовершенствования (рестайлинга) они вышли на 9-й маршрут (два вагона) и 10-й маршрут (8 вагонов).

В 2017 году МУП «Ижгорэлектротранс» совместно с ОАО «ИПОПАТ» и ПАО «Сбербанк» запустили оплату с помощью бесконтактных банковский карт любого банка любой платежной системы, а также с помощью смартфонов и устройств, поддерживающих технологию NFC. Сбербанк в своем онлайн-банке реализовал возможность пополнения транспортных карт. Отдельно МУП «Ижгорэлектротранс» ввёл транспортную карту «Таймер», которая в течение 30 минут с момента первой оплаты поездки позволяет выполнять неограниченное количество бесплатных пересадок во всем электротранспорте.

Маршруты

Действующие 

Примечание: жёлтым цветом помечены маршруты, работающие только в часы пик

Закрытые

История маршрутов 

 3-й маршрут открылся уже на существующих путях в 1959 году и с тех пор не менялся. Он же стал основным полигоном для обкатывания и тестирования новых технологий: почти все новые вагоны, поступающие в Ижевск, начинают свой путь на третьем маршруте, а с запуском 12-го маршрута в ежедневный оборот стал работать только в «часы пик» с одним расписанием.
 4-й маршрут начал своё движение в 1963 году также, как и третий, уже на существующих путях. История маршрута изменяется по наклонной: в советское время он курсировал с раннего утра и до поздней ночи, в 1990-е только до 21 часа, с 2002 года маршрут перешел на 12-часовой режим работы, а с продлением 10-го маршрута и вовсе стал работать только в «часы пик».
 Появившийся в 1964 году, 5-й маршрут первоначально не играл большой роли. Построенная для него линия пролегала по деревянным и застраивающимся территориям. Все изменилось с продлением линии трамвая в 1966 году: маршрут стал кратчайшим способом добраться от «Буммаша» до Ленина и открыл второй поток до «Центра».
 10 апреля 2010 года 6-й маршрут объединён с 5-м, который стал курсировать от «Буммаша» до улицы Огнеупорной.
 В 1967 году открылся 6-й маршрут, проходивший по грунтовым дорогам деревянных окраин города (Колхозная — Братская — Автономная), став чуть ли не единственным общественным транспортом в том районе.
 C 10 апреля 2010 года 6-й маршрут закрыт.
 Бурное развитие города привело к необходимости связать между собой районы Металлург и «Буммаш». С этим благополучно справился 7-й маршрут, открытый в 1969 году, ставший первым маршрутом, не проходящим через «Центр».
 В том же году открылся второй отдалённый от «Центра» маршрут. Появившаяся «восьмёрка» связала улицу Промышленную и «Буммаш» наиболее коротким и оптимальным путём, позволив добираться до конечных станций в полтора раза быстрее второго маршрута, но только в «часы пик».
 В 1979 году состоялось открытие маршрута № 9 — последнего маршрута в рамках старой сети. Соединив улицу Московскую и «Буммаш», он стал одним из популярных маршрутов на сегодняшний день.
 Маршруты № 10, № 11 и № 12 открывались один за другим по новой линии трамвая: в 1982, 1985 и 1988 годах. Причем полноценной была только «десятка» — 11-й работал и работает только в «часы пик», а 12-й только в летнее время и по выходным дням.
 В июле 2009 года 10-й маршрут был продлён к городку Металлургов, а укороченная версия нового маршрута «10К» начинает курсировать в вечернее время по старой схеме — от Ворошилова до «Центра».
 С 28 октября 2013 года маршрут «10К» отменён. С этого дня 10-й маршрут курсирует в городок Металлургов до окончания движения.
 С 9 февраля 2017 года спустя 6 лет после расцепления СМЕ в 2011 году на 10 маршрут трамвая по разрывному расписанию в «часы пик» вышли трисостава Tatra T3SU № 2316+2319, 2341+2338 и 2329+2327 по системе многих единиц.
 В августе 2009 года 12-й маршрут запущен в ежедневный оборот.
 В 1995 году очень непродолжительное время стал курсировать 13-й маршрут от улицы Ворошилова до Огнеупорной. Эксперимент был вновь повторен в 1999 году, в мае которого 13-й маршрут вновь вышел на улицы города. Но опыт снова оказался неудачным и маршрут был упразднен в октябре того же года из-за небольшого пассажиропотока..

Подвижной состав 
По состоянию на апрель 2022 года трамвайная система Ижевска обслуживается следующими моделями трамвайных вагонов:

Депо

Служба пути и контактной сети 
Для осуществления текущего и капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети существует служба пути, расположенная по адресу улица Маяковского, 37 и имеющая следующий служебный подвижной состав:

См. также 
 Ижевский троллейбус
 Ижевский автобус

Примечания

Ссылки 

 Приложения для Android «Транспорт Ижевск».
 Расписание ижевского трамвая онлайн.
 Ижевский трамвай на сайте СТТС

Общественный транспорт Ижевска
Трамвайные системы России
Здания и сооружения, построенные в 1935 году в России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1935 году
1930-е годы в Удмуртии
1935 год в Удмуртии